Višera (pritoka Kame), rijeka u Permskom kraju u Rusiji, pritoka rijeke Kame
 Višera (Komi), rijeka u ruskoj republici Komi, pritoka rijeke Vičegde
 Višera (Novgorodska oblast), rijeka u Novgorodskoj oblasti u Rusiji, pritoka rijeke Volhova
 Velika Višera, njena pritoka
 Mala Višera, njena pritoka